MTV Music Awards 2001 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2001
 MTV Video Music Awards 2001

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2001